Gero Zambuto – attore e doppiatore italiano
Mauro Zambuto – attore e doppiatore italiano
Marco Zambuto – politico italiano